Tung jsou čínská příjmení. Příjmení  bylo k roku 2007 pětatřicáté nejčastější příjmení v ČLR. Další, méně časté, čínské příjmení Tung je .

Známí nositelé příjmení Tung:
 Tung Č’-ming (* 1937) – čínský paleontolog
 Tung Čchi-čchang (1555–1636) – čínský teoretik umění, malíř, kaligraf mingské doby
 Tung Čung-šu (asi 179 př. n. l. – asi 104 př. n. l.) – čínský filozof a státník chanské doby
 Tung Jüan (cca 900 – asi 962) – čínský malíř období pěti dynastií a deseti říší
 Tung Jüe (1620–1686) – čínský spisovatel na přelomu mingské a čchingské doby

Reference

Externí odkazy 
 

Čínská příjmení